

Caratteristiche tecniche
È un difensore centrale.

Carriera
Cresciuto nel settore giovanile del , debutta in prima squadra il 20 novembre 2017 in occasione dell'incontro di Souper Ligka Ellada perso 2-1 contro l', dove realizza anche la sua prima rete.

Statistiche 
Statistiche aggiornate al 1º marzo 2021.

Presenze e reti nei club

Collegamenti esterni